Baillou je priimek več oseb:
 Wilhelm von Baillou, avstro-ogrski general
 Guillaume de Baillou, francoski zdravnik